La SIR è stata un'etichetta discografica italiana attiva tra gli anni cinquanta e sessanta.

Storia 
La sigla SIR significa Società Italmusica Record.

L'etichetta, che aveva sede a Milano in corso Genova 22 e che venne fondata dall'industriale Pasquale Pigini, faceva parte, insieme ad altre etichette come la Silver, la Embassy, la IPM e la Pig, del gruppo Italmusica, ed era guidata, per quel che riguarda la direzione artistica, da Vanni Moretto.

Tra gli artisti di musica leggera che incisero per l'etichetta i più noti furono Nilla Pizzi e Gipo Farassino.

Con il fallimento dell'Italmusica (successivo alla morte di Pigini) nel 1968, la SIR chiuse le attività.

Dischi pubblicati 
Per la datazione ci siamo basati sull'etichetta del disco, o sul vinile o, infine, sulla copertina; qualora nessuno di questi elementi avesse una datazione, ci siamo basati sulla numerazione del catalogo; se esistenti, abbiamo riportato oltre all'anno il mese e il giorno (quest'ultimo dato si trova, a volte, stampato sul vinile).

33 giri

45 giri

Bibliografia 
 I dati concernenti le emissioni discografiche della casa sono stati tratti dai supporti fonografici emessi e conservati (come tutti quelli pubblicati in Italia) alla Discoteca di Stato a Roma.
 Vari numeri delle riviste Musica e dischi (annate dal 1959 in poi), Il Musichiere (annate 1959-1960), TV Sorrisi e Canzoni (annate dal 1959 in poi), Ciao 2001, Qui giovani, Big, Music, e molte altre riviste di argomento musicale.
 Mario De Luigi, L'industria discografica in Italia, edizioni Lato Side, Roma, 1982
 Mario De Luigi, Storia dell'industria fonografica in Italia, edizioni Musica e Dischi, Milano, 2008

Voci correlate 
 Etichetta discografica
 Etichette indipendenti

Etichette discografiche italiane